Góra Wiktorii w Mjanmie
 Mount Victoria miasto w Australii
 Mount Victoria miasto w Papui-Nowej Gwinei
 Tomanivi (Mount Victoria) na Fidżi